Domnești (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
 Domnești (Argeș), een gemeente in het Roemeense district Argeș
 Domnești (Bistrița-Năsăud), een plaats in het Roemeense district Bistrița-Năsăud

Zocht je naar:

 Domnești-Sat, een dorp in het Roemeense district Vrancea
 Domnești-Târg, nog een dorp in het Roemeense district Vrancea